Айнару:

 Айнару — город и подрайон в Восточном Тиморе.
 Айнару — один из 13 округов Восточного Тимора.